Hrvatske novine (Buenos Aires), mjesečnik
 Hrvatske novine (Sisak), siščanski tjednik
 Hrvatske novine (Subotica), subotički dvotjednik
 Hrvatske novine (Virje), tjednik
 Hrvatske novine (Zagreb), zagrebački dnevnik
 Hrvatske novine (Željezno), tjednik